Tongues of Flame – film del 1918 diretto da Colin Campbell
Tongues of Flame – film del 1924 diretto da Joseph Henabery